Mauritániai ouguiya, Mauritánia pénzneme
 Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda